« Temptation » est un mot anglais qui signifie « tentation ».

Télévision

Téléfilm 

 Temptation est un téléfilm australien réalisé par Tony Tilse en 2003.

Série télévisée 

 Temptation (Yuuwaku) est une série d'OAV japonaises réalisées par Juuhachi Minamizawa en 2003 ;
 Temptation est une série télévisée australienne créée en 2005 ;
 Temptation est une série télévisée américaine créée en 2007.

Cinéma 

 Temptation est le titre original du film américain Tentation, réalisé par Cecil B. DeMille en 1915 ;
 Temptation est un film américain réalisé par Edward LeSaint en 1923 ;
 Temptation est un film américain réalisé par E. Mason Hopper en 1930 ;
 Temptation est un film franco-britannique réalisé par Max Neufeld en 1934 ;
 Temptation est un film américain réalisé par Oscar Micheaux en 1935 ;
 Temptation est le titre original du film américain Tentation, réalisé par Irving Pichel en 1946 ;
 Temptation (You huo) est un film hongkongais réalisé par Tao Qin en 1954 ;
 Temptation (Vasvaseh) est un film iranien réalisé par Naser Rafat en 1965 ;
 Temptation est un film italien réalisé par Lamberto Benvenuti en 1968 ;
 Temptation (Yuhok) est un film sud-coréen réalisé par Byeon Jang-ho en 1969 ;
 Temptation est le titre original du film américain Escale en enfer, réalisé par Strathford Hamilton en 1994 ;
 Temptation est un court métrage américain réalisé par Darryl McCane en 1994 ;
 Temptation est un film américain réalisé par Kim Caviness en 2003 ;
 Temptation est un film américain réalisé par Mark Tarlov en 2004 ;
 Temptation (Soblazi) est un film biélorusse réalisé par Margarita Kasymova en 2006 ;
 Temptation est un film britannique réalisé par Catherine Taylor en 2008.

Musique

Album 

 Temptation est un album d'Holly Cole sorti en 1995 ;
 Temptation est un album d'Harisu sorti en 2001 ;
 Temptation est un album de Monrose sorti en 2006.

Chanson 

 Temptation est une chanson composée par Nacio Herb Brown et Arthur Freed en 1933 ;
 Temptation est une chanson du groupe New Order sortie en 1982 ;
  est une chanson du groupe Heaven 17 présente sur l'album The Luxury Gap sorti en 1983 ;
 Temptation est une chanson de Prince présente sur l'album Around the World in a Day sorti en 1985 ;
 Temptation est une chanson de Tom Waits présente sur l'album Franks Wild Years sorti en 1987 ;
 Temptation est une chanson de la chanteuse Indra présente sur l'album du même nom sorti en 1991 ; 
 Temptation est une chanson du groupe The Tea Party présente sur l'album Transmission sorti en 1997 ;
 Temptation est une chanson de June Carter Cash présente sur l'album Wildwood Flower sorti en 2003 ;
 Temptation est une chanson de d'Arash présente sur l'album Arash sorti en 2005.

Bande dessinée 
 Temptation est un manga japonais de Hiroyuki Utatane.